Sternthal ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sternthal (1862–1942), deutsch-US-amerikanischer Dermatologe
 Barbara Sternthal (* 1961), österreichische Autorin, Übersetzerin und Redakteurin

Sternthal steht für:

 Sternthal (Boitzenburger Land), ein Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Lager Sterntal, ein Internierungslager im Zweiten Weltkrieg